Memorial Tower steht für Gedenktürme:
  Thomas Alva Edison Memorial Tower, New Jersey
 Mount Greylock Veterans War Memorial Tower, Massachusetts 
 Durie Hill Memorial Tower in Wanganui, Neuseeland
 Coit Memorial Tower, in San Francisco, Kalifornien
 Albert Memorial Clock Tower, Belfast, Nordirland
 Ford Memorial Tower in Boston